Ву́лиця Станюко́вича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Станюковича — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Станюковича — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Станюковича — вулиця в місті Севастополь.

Вулиці, названі на честь людей